Rywalizacja indywidualna w szpadzie mężczyzn na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1948 została rozegrana w dniach 7–9 sierpnia. Wystartowało 66 zawodników z 25 krajów.

Wyniki 
W pierwszej rundzie rywalizowano w ośmiu grupach. Z każdej z grupy czterech najlepszych zawodników awansowało do drugiej rundy. W rundzie drugiej rywaizowano w pięciu grupach. Z każdej grupy trzech najlepszych zawodników awansowało do półfinału. W półfinale pięciu najlepszych zawodników z dwóch grup awansowało do finału.
W grupach rywalizowano systemem każdy z każdym nie rozgrywając pojedynków w przypadku, gdy nie miały one wpływu na awans zawodnika do dalszej rundy. Każdy z pojedynków rozgrywano do trzech trafień.

Runda 1 
 Grupa 1

 Grupa 2

 Grupa 3

 Grupa 4

 Grupa 5

 Grupa 6

 Grupa 7

 Grupa 8

Runda 2 
 Grupa 1

 Grupa 2

 Grupa 3

 Grupa 4

Grupa 5

Grupa 6

Półfinały 
 Grupa 1

 Grupa 2

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Szermierka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1948